Cardinale puede referirse a:

 Cardinale, municipio de la provincia de Catanzaro, en Calabria, Italia.
 Claudia Cardinale, actriz italiana.
 Mugnano del Cardinale, municipio de la provincia de Avellino, en la región de Campania, Italia.
 Cardinale (marca), marca chilena de zapatos.